William Harvey (1578-1657), médecin anglais ayant décrit la circulation sanguine.

William Harvey est un nom pouvant aussi désigner:

Académicien
 (1810-1883), académicien anglais
 (né en 1941), éducateur et homme d'affaires américain
, professeur américain de droit

Arts et divertissement
 (1796-1866), graveur et illustrateur britannique
 (1874-1951), architecte anglais
 (1918-1964), musicien américian de R&B
 (1920-1993), designer graphique américain

Militaire
 (1871-1922), officier américain 
 (1897-1972), ace de l'aviation britannique
 (1915-1976), officier américain de la CIA

Politique
 (1754-1779), homme politique britannique
William Harvey (1821-1874), homme politique canadien en Ontario
 (1869-1935), homme politique australien d'Australie-Méridionale
 (1869-1958), homme politique américain du Kansas
 (1882–1954), homme politique australien d'Australie-Méridionale
William Bruce Harvey (1907-1954), homme politique canadien en Ontario
William Brantley Harvey Jr. (1930-2018),homme politique américain de Caroline du Sud

Sport
 (1908-1989), joueur américain de baseball
 (1926-1957), joueur australien de football australien
 (1950-2007), coureur automobile américain
 (né en 1996), joueur américain de foobtall américain

Autres
William Henry Harvey (1811-1866), botaniste irlandais
 (1851-1936), activiste économique américain
 (1873-1948), expert écossais en santé publique
William Fryer Harvey (1885-1937), médecin et écrivain anglais
Will Harvey (né en 1967), développeur américain de jeux vidéos

Voir aussi

Harvey, William